wieprz –  
 wykastrowany samiec świni domowej
 obraźliwie «o mężczyźnie tęgim lub zachowującym się nieprzyzwoicie»

Miejscowości w Polsce 
 Według TERYT jest ich 3 
 Wieprz – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wieprz 
 Wieprz – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Radziechowy-Wieprz 
 Wieprz – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Zalewo

Inne 
 Wieprz – gmina wiejska
 Wieprz – rzeka, prawy dopływ rzeki Wisła

Przypisy